— сэйю, наиболее известная по роли Наруто Удзумаки в аниме-сериале «Наруто».

Такэути получила награду как «Лучшая сэйю по мнению детей» на 5-й Seiyu Awards, а также за «Лучшую совместную работу» вместе с Юкой Тэрасаки над Inazuma Eleven на 6-й Seiyu Awards.

Биография 
Дзюнко Такэути родилась  в преф. Сайтама, Япония.

Она не планировала карьеру в озвучивании, в детстве выступая на сцене, в классическом балете. Уже после начала выступлений у неё появилась возможность попробовать себя и в озвучивании.

Среди её ролей довольно много мужских персонажей. По признанию актрисы, поначалу ей было довольно трудно играть персонажей другого пола, но потом она решила относиться к ним не как к «юношам» и «девушкам», а как к «подросткам», и это облегчило работу.

Роли

Аниме 
{| class="wikitable"
!Год
!Название
!Роль
|-
| rowspan="2" |1997
|Rurouni Kenshin
|Хондзё Каматари
|-
|Photon: The Idiot Adventures
|Фотон Иф
|-
|1998
|Beast Wars II: Super Life-Form Transformers
|Луна
|-
| rowspan="4" |1999
|Super Life-Form Transformers: Beast Wars Neo
|Брик
|-
|Digimon Adventure
|Гомамон
|-
|Hunter × Hunter
|Гон Фрикс
|-
|Medabots
|Метаби
|-
| rowspan="3" |2000
|Digimon Adventure 02
|Гомамон
|-
|Medabots Damashii
|Метаби
|-
|Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
|Мокуба Кайба
|-
| rowspan="4" |2001
|Dennō Bōkenki Webdiver
|Наоки
|-
|Read or Die
|Фабре
|-
|Ask Dr. Rin!
|Юэ Кониси, Тэнсин
|-
|Captain Tsubasa
|Такэси Савада (в юности), Хадзимэ Таки (в юности)
|-
|2002-07
|«Наруто»
|Наруто Удзумаки, Акамару
|-
| rowspan="2" |2002
|Digimon Frontier
|Такуя Канбара
|-
|Hanada Shōnen-shi
|Ханада Токуко
|-
|2003
|Zatch Bell!
|Марусс, Тэд
|-
| rowspan="3" |2004
|Monster
|Дитер
|-
|Kakurenbo
|Хикора
|-
|Major
|Окамура
|-
| rowspan="2" |2005
|Onegai My Melody
|Куроми
|-
|Absolute Boy
|Ваккун
|-
| rowspan="6" |2006
|Futari wa Pretty Cure Splash Star
|Кэнта Хосино
|-
|Princess Princess
|Кэй, Мэгуми Ёсикава
|-
|«Гостевой клуб лицея Оран»
|Сиро Такаодзи
|-
|Saru Get You -On Air-
|Сатору
|-
|Yonna in the Solitary Fortress
|Пигготт
|-
|Katekyo Hitman Reborn!
|Ламбо
|-
|2007-17
|«Наруто: Ураганные хроники»
|Наруто Удзумаки, Акамару
|-
| rowspan="4" |2007
|Yes! PreCure 5
|Рин Нацуки, Кюр Руж
|-
|«Клеймор»
|Ноэль
|-
|Gintama
|Дайгоро Китаодзи
|-
|Sisters of Wellber
|Тина Лаутер
|-
|2008-11
|Inazuma Eleven
|Мамору Эндо, Канон Эндо
|-
| rowspan="2" |2008
|Kyo Kara Maoh!
|Линдси фон Винкотт
|-
|Tamagotchi: Happiest Story in the Universe!'
|Кикитти
|-
| rowspan="2" |2009
|Zoku Natsume Yūjin-Chō|Исио Кай
|-
|Jewelpet|Тур, Тата, Лапис, Минт
|-
| rowspan="2" |2010
|Digimon Xros Wars|Такуя Канбара, Гомамон
|-
|One Piece|Сабо (в юности)
|-
|2011-14
|Inazuma Eleven GO|Мамору Эндо, Метя Эндо
|-
|2012
|Rock Lee & His Ninja Pals|Наруто Удзумаки
|-
|2013
|Pocket Monsters: The Origin|Ред
|-
| rowspan="2" |2015
|Kyokai no RINNE|Ёта
|-
|Digimon Adventure tri.|Гомамон
|-
|2016
|Nyanbo!|Микэ
|-
|2017
|Little Witch Academia|Круа Мериди
|-
|2017-
|Boruto: Naruto Next Generations|Наруто Удзумаки
|-
|2017-18
|Beyblade Burst God|Куза Акерман
|-
|2018
|Inazuma Eleven: Ares no Tenbin|Мамору Эндо
|-
|2018-19
|Inazuma Eleven: Orion no Kokuin|Мамору Эндо
|-
| rowspan="2" |2019
|Pocket Monsters: Sun & Moon|Хапу
|-
|Dororo|Сукэроку
|-
|2020
|Digimon Adventure:|Гомамон
|}

 Игры 
 Street Fighter Zero 3 (1998) — Р. Мика
 Garou: Mark of the Wolves (1999) — Хокутомару
 Игры по «Наруто» (с 2003) — Наруто Удзумаки
 Radiata Stories (2005) — Джек Рассел
 Ape Escape 3 (2005) — Сатору
 Quantum Leap Layzelber (2005) — Тёта
 Corpse Seed (2007) — Хонока Ямато
 Inazuma Eleven'' (2008) — Мамору Эндо

Дубляж 
 «Булл» — Марисса Морган (Женева Карр)
 «Полицейская тачка» — Трэвис (Джеймс Фридсон-Джексон)
 «Порок» — молодой Фентон (Мэтью О’Лири)
 «Золотой компас» (версия 2010 TV Asahi) — Билли Коста (Чарли Роу)
 «Больше, чем любовь» — Эмили Фриэл (Аманда Пит)
 «Удивительный мир Гамбола» — Гамбал Уоттерсон
 «Любопытный Джордж» — Билл
 «История игрушек 4» — Гиггл Макдимпл
 «Чародейки» — Тарани Кук
 «Зверополис» — мисс Барашкис

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте агентства Ogipro The Next
 Блог Дзюнко